Volksen steht für folgende Ortschaften in Niedersachsen:
 Volksen (Einbeck), Ortsteil von Einbeck im Landkreis Northeim
 Volksen (Rinteln), Ortsteil von Rinteln im Landkreis Schaumburg